Chladiva se označují číslem ASHRAE (tzv. R-číslem; někdy se místo „R“ používá slovo Freon), které je určeno systematicky podle molekulární struktury. Následující seznam chladiv obsahuje jejich čísla ASHRAE, chemické názvy, registrační čísla CAS, životnost v atmosféře (v letech), semiempirický potenciál vlivu na ozónovou vrstvu a čistý potenciál globálního oteplování (PGO) pro časový horizont 100 let.

Reference

Externí odkazy 
 Numbering Scheme for Ozone-Depleting Substances and their Substitutes, epa.gov

 
Chladiva
Klimatické změny